Мушичи может означать:
 Мушичи — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Мушичи — село в общине Калиновик Республики Сербской.
 Мушичи — село в общине Косьерич Сербии.